El término Siervas de María puede hacer referencia al gentilicio o nombre común de uno de los siguientes institutos de vida consagrada de la Iglesia católica:

Compasionistas Siervas de María, congregación fundada por María Magdalena Starace, en Castellammare di Stabia (Italia), en 1869;
Congregación de la Madre de los Dolores Siervas de María, congregación fundada por Alexis Canoz, en Tiruchirappalli (India), en 1854;
Franciscanas Siervas de María, congregación fundada por Marie-Virginie Vaslin, en Le Mans (Francia), en 1855;
Hermanas de la Dolorosa, Siervas de María de Pisa, congregación fundada por Siete fundadoras, en Pisa (Italia), en 1895;
Hermanas Siervas de María Dolorosa de Chioggia, congregación fundada por Emilio Venturini y Elisa Sambo, en Chioggia (Italia), en 1873;
Hermanas Siervas de María Dolorosa de Nocera, congregación fundada por María Consejo del Espíritu Santo, en Nocera de' Pagani (Italia), en 1872;
Hermanas Siervas de María de Galeazza, congregación fundada por Ferdinando Maria Baccilieri, en Crevalcore (Italia), en 1855;
Hermanas Siervas de María Reparadoras, congregación fundada por Maria Elisa Andreoli y Margherita Ferraretto en Vidor (Italia), en 1899;
Hermanas Siervas de María Santísima de los Dolores, congregación fundada por María Juliana de Santa Ana, en Florencia (Italia), en 1854;
Manteladas Siervas de María, congregación fundada por Elena Rossi y Mariana Ferrari, en Treppio (Italia), en 1861;
Monjas Siervas de María, orden religiosa fundada hacia el siglo XIV por Juliana Falconieri, como Segunda Orden de los Servitas;
Pequeñas Siervas de la Beata Virgen María Inmaculada, congregación fundada por Onorato de Biała, en Polonia, en 1878;
Religiosas Siervas de María, congregación fundada por Nicolas Chantôme, en Cuves (Francia), en 1845;
Siervas de María, también conocidas como manteladas, congregación fundada por un grupo de mujeres en Sambuca Pistoiese (Italia), en 1861;
Siervas de María de Anglet, congregación fundada por Louis-Édouard Cestac, en Anglet (Francia), en 1839;
Siervas de María de Sambalpur, congregación fundada por Edmund Albert Joseph Harrison, en 1944, en Sambalpur (India);
Siervas de María Inmaculada, congregación fundada por Jeremiah Lomnytsky, en Żużel (Ucrania), en 1892;
Siervas de María Ministras de los Enfermos, congregación fundada por Miguel Martínez y Sanz y María Soledad Torres Acosta, en Madrid, en 1851;
Siervas de María de Nápoles, o también Hermanas de María Santísima de los Dolores, congregación fundada por María Luisa de Jesús, en Nápoles (Italia), en 1840;
Siervas de María de Rávena, congregación fundada por Giorgio Ghiselli y Margherita Zamrla, en Rávena (Italia), en 1868.